Unité 9 peut désigner :

 Unité 9 (), série télévisée américaine diffusée du  au  sur UPN ;
 Unité 9, série télévisée québécoise diffusée entre le  et le  sur ICI Radio-Canada Télé.

Homonymie de titre